ITW est un sigle qui peut désigner :
 , une organisation d'auteurs de thriller.
 , un média français.

itw est une abréviation qui peut désigner :
 interview, un jeu de questions/réponses à sens unique entre deux personnes.